Ženská dvouhra Sydney International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová dvojka Angelique Kerberová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Kvitová.

Vítězkou se stala pátá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále za 2.19 hodin zdolala 22letou Australanku Ashleigh Bartyovou po třísetovém průběhu 1–6, 7–5 a 7–6. Se soupeřkou se v boji o titul setkala již na Birmingham Classic 2017. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý šestý singlový titul na okruhu WTA Tour ve třicátém třetím odehraném finále. 28letá Kvitová tak vyhrála osmý finálový duel v řadě, trofej získala v deváté sezóně za sebou a na Sydney International triumfovala podruhé, když událost ovládla již v roce 2015. Mezi českými tenistkami zaostávala o jedno turnajové vítězství za druhou Hanou Mandlíkovou. Ve světové klasifikaci postoupila o dvě příčky na 6. místo. Bartyová odešla jako poražená finalistka druhý ročník v řadě.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sydney International 2019